Le cherche-midi (ou « gendarme ») est un insecte.
 La prison du Cherche-Midi est une ancienne prison française de Paris, à l'angle du boulevard Raspail et de la rue du Cherche-Midi
 La rue du Cherche-Midi est une rue de Paris.
 La rue du Cherche-Midi est une rue de Montpellier.
 Le Cherche midi est une maison d'édition française, fondée dans la rue éponyme.
 Les Cherche Midi est un groupe de musique français.

Voir aussi 
 

Midi